Сфено́ (или Сфейно́, Стено́, Стейно́ — ,  «могучая, сильная», от  «сила, мощь») — в древнегреческой мифологии старшая из трёх сестёр-горгон, дочь морского божества Форкия и его сестры Кето. Считается бессмертной. Оплакивала вместе с сестрой Эвриалой погибшую Медузу, отчего один из музыкальных ладов именуется «многоглавым».

Примечания 

Мифические существа в древнегреческой мифологии